Михаи́л Зими́н:
 Зимин, Михаил Николаевич (1930—1991) — советский актёр, народный артист СССР.
 Зимин, Михаил Сергеевич (род. 1983) — российский пловец.